

Конисбай — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Конисбай — село, Казталовський район, Західноказахстанська область